Courance est le nom porté par une vingtaine de cours d'eau français parmi lesquels :
 la Courance, un affluent du Mignon, dans le département de la Charente-Maritime ;
 la Courance, un affluent du Mignon, dans le département des Deux-Sèvres ;
 la Courance, un affluent de la Roanne, dans le département de la Drôme.